Les whaitsiidés (Whaitsiidae) forment une famille éteinte de thérapsides thérocéphales ayant vécus durant Permien supérieur dans ce qui sera plus tard l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine.

Description

Cladogramme Therocephalia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Eutherocephalia

Liens externes 

Synapside du Permien
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1918
Famille de thérapsides (nom scientifique)
Therocephalia